Venezuela:
 Motatán (rijeka)
 Motatán (naselje)